The Accountant – film del 2000 diretto da Glenn Gers
The Accountant – cortometraggio del 2001 diretto da Ray McKinnon, vincitore del premio Oscar
The Accountant – film del 2016 diretto da Gavin O'Connor